Ботени има више значења:

 Ботени (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ботени (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Ботени (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Општина Ботени (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији